Кристин «Кристи» Кролл (; в девичестве Хайглер, ; родилась 5 января 1948) — американская фигуристка и тренер. Она является серебряным призёром чемпионата США 1963 и 1965 годов, а также бронзовым в 1964. Она представляла США на Олимпийских играх в Инсбруке (1964), где заняла 7-е место.

Кролл окончила высшую школу  и , а также была тренером в клубе . Она начала тренерскую деятельность в 18 лет в качестве помощника Карло Фасси. В период с 1996 по 2002 год Кролл занимала пост старшего директора по спортивным программам в Федерации фигурного катания США, а также была членом делегации на зимних Олимпийских играх 2002.

Кролл занимается тренерской деятельностью в Колорадо-Спрингс. Среди её известных подопечных можно отметить олимпийского чемпиона Патрика Чана (с середины декабря 2009 года по апрель 2012 года), а также  (с июня 2011 года по октябрь 2013 года),  (с декабря 2011),  и Джошуа Фарриса.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Кристи Кролл на сайте Ice Skating International 

Фигуристы США
Тренеры по фигурному катанию США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Википедия:Биографии современников